dajka, foglalkozás
 Dajka, régi magyar családnév